ekspresowa obwodnica Warszawy (EOW)
  Południowa Obwodnica Warszawy (POW)
  Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW)
 obwodnica etapowa Warszawy
 obwodnica śródmiejska w Warszawie
 tranzytowa obwodnica Warszawy
 autostradowa obwodnica Warszawy